Компенсатор плавучести, или BCD (, или ) — устройство, предназначенное для компенсации переменной отрицательной плавучести аквалангиста, как в момент погружения, так и в момент пребывания на поверхности. Обычно представляет собой жилет, который надувается воздухом из баллона для поддержания определенной глубины погружения.

Бывают разных форм, но в настоящее время преобладают компенсаторы плавучести в виде жилетов. Компенсатор плавучести состоит из:
 жилета/корпуса;
 инфлятора;
 ремней для баллона.

Компенсаторы плавучести являются обязательными как в любительском, так и в профессиональном дайвинге. Они предусмотрены правилами международных федераций дайвинга.

В нулевом варианте плавучесть регулируется с помощью легких человека. При использовании же гидрокостюма, грузов вдох/выдох критическим образом уменьшает свое влияние на плавучесть. Основным инструментом регулировки плавучести становится специализированный «Компенсатор плавучести».

Примечания

Литература 
 
 
 Статья на dive.ru
 
 

Дайвинг
Снаряжение для подводных погружений